Le nom Silvio Orlando est porté par les personnes suivantes :
 Silvio Orlando (1957-), un acteur italien  ;
 Silvio Orlando (1981-), un joueur italien de rugby à XV.

Voir aussi